Rosenkranzkönigin steht für:
 die Jungfrau Maria vom Rosenkranz, siehe Rosenkranzfest

Rosenkranzkönigin ist der Name folgender Kirchen:
 Rosenkranzkönigin (Ketzin/Havel) in Ketzin/Havel, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Rosenkranzkönigin (Neubiberg) in Neubiberg, Landkreis München, Bayern
 Rosenkranzkönigin (Sötern) in Sötern, Landkreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 weitere Kirchen mit dem Patrozinium der Jungfrau Maria vom Rosenkranz: Rosenkranzkirche